Костадинка Велковска (Скопље, 3. јул 1949) је била југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Приказивање Дубравке љета господњега MCMLXXIII. ТВ филм || /
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака  || Мирјана
|-
| 1978. || Браво маестро  || Професорка уметности
|-
| 1978. || Бомбашки процес  ТВ филм || Ева Копривњак
|-
| 1979. || Успорено кретање  || Вања
|-
| 1979. || Томи од бензиската пумпа ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1982. || Злочин у школи  || Професорка географије
|-
| 1985. || Јазол  || Марија
|-
| 1986. || Досије ТВ серија || /
|-
| 1988. || Млада сила ТВ филм || /
|-
| 1989. || Прича о Духу ТВ филм || Мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Неуништиви ТВ серија || /
|-
| 1992. || Златне године  || Талина мајка
|-
| 1993. || Вријеме за  || /
|-
| 1995. || Посебна вожња ТВ филм || /
|-
| 1996. || Смоговци ТВ серија || Кумпицева мама
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2004. || Случајна супутница  || Продавачица посуђа
|-
| 2005. || Забрањена љубав ТВ серија || Сунчана Краљ
|-
| 2006. || Балкан Инч ТВ серија || Бака Мира Лисјак
|-
| 2007. || Наса мала клиника ТВ серија || Госпођа Херц
|-
| 2007. || Не дај се, Нина ТВ серија || Госпођа Стрилиц
|-
| 2007. || Заувијек сусједи ТВ серија || Ламија
|-
| 2007. || Добре намјере ТВ серија || Госпођа Муллер
|-
| 2008. || Хитна 94 ТВ серија || Јосипова жена
|-
| 2009. || Закон ТВ серија || Јагода
|-
| 2008 2009. || Све це бити добро ТВ серија || Катарина Аугустинчић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Битанге и принцезе ТВ серија || Суткиња
|-
| 2011. || Дух бабе Илонке  || Стефанија
|-
| 2013. || Почивали у миру ТВ серија || Професорка
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1949.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци